O Campeonato Europeu de Esgrima é uma competição anual que é organizada pela Confédération européenne d'escrime.

Cidades sedes 

1981:  Foggia
1982:  Mödling
1983:  Lisboa
1991:  Vienna
1992:  Lisboa
1993:  Linz
1994:  Krakow
1995:  Keszthely
1996:  Limoges
1997:  Gdansk
1998:  Plovdiv
1999:  Bolzano
2000:  Funchal
2001:  Koblenz
2002:  Moscow
2003:  Bourges
2004:  Copenhagen
2005:  Zalaegerszeg
2006:  Izmir
2007:  Gante
2008:  Kiev
2009:  Plovdiv
2010:  Leipzig
2011:  Sheffield
2012:  Legnano
2013:  Zagreb
2014:  Estrasburgo
2015:  Montreux
2016:  Toruń
2017:  Tbilisi
2018:  Novi Sad
2019:  Düsseldorf

Ranking 
* Até Novi Sad 2018

Veja também 
 Esgrima nos Jogos Olímpicos
 Campeonato Mundial de Esgrima

Ligações externas 

 European Fencing Confederation (EFC), Site Oficial

Competições de esgrima